El nombre Antonio Paso puede referirse a:
 El dramaturgo español Antonio Paso y Cano (1870-1958).
 El dramaturgo español Antonio Paso Díaz (1895-1966), hijo del anterior.